The Devil and Daniel Webster est le titre d'une nouvelle de Stephen Vincent Benét publiée en 1936, qui fut adaptée en :

 opéra The Devil and Daniel Webster, musique de Douglas Moore (1938)
 film Tous les biens de la terre, de William Dieterle (1941)
 film Sexy Devil, d'Alec Baldwin (2007)